Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 oktober 2019.

Mannen 10